Охо Калијенте има више значења:

 Охо Калијенте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Охо Калијенте (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Охо Калијенте, Колонија Сека (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо Калијенте (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо Калијенте (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо Калијенте (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо Калијенте (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику